PTP steht in der Informatik für: 
 Picture Transfer Protocol, ein Bildaustauschprotokoll für elektronische Geräte
 Precision Time Protocol, ein Protokoll zur Uhrensynchronisation für Echtzeitsysteme
 Point-to-point, ein Prinzip des Datentransfers, siehe Direktverbindung
 PTP-Steuerung Point to Point (oder auch Punktsteuerung), stellt in der Robotik und bei Werkzeugmaschinen die einfachste Steuerungsart dar

PTP steht in anderen Bereichen für: 
 Partido Trabalhista Português, eine portugiesische Partei
 Flughafen Pointe-à-Pitre (IATA-Code)
 Pomocný technický prapor, tschechische Arbeitslager zwischen 1950 und 1954
 Posttransfusionelle Purpura als Unterform der Thrombozytopenie
 Priznano Tradicionalno Poimenovanje („Anerkannte traditionelle Bezeichnung“), eine Qualitätsbezeichnung bei slowenischen Weinen
 Protein-Tyrosin-Phosphatase

ptp steht für:
 Patep (ISO-639-3-Code), Dialekt von Mumeng, eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung